Черных, Евгений:
 Черных, Евгений Васильевич (1931—2012) — советский сталевар, Герой Социалистического Труда.
 Черных, Евгений Николаевич (род. 1935) — российский археолог, историк металла, педагог, член-корреспондент РАН.